

Cinema 
 All Over Me – film del 1997 diretto da Alex Sichel

Musica 
 All over Me – traccia dell'album Strength in Numbers dei Tyketto del 1994
 All Over Me – traccia dell'album Sinner dei Drowning Pool del 2001
 All Over Me – traccia bonus dell'album Face Up di Lisa Stansfield del 2003